Вентуріні — італійське прізвище. Походить від , .
 Бруно Вентуріні (1911—1991) — італійський футболіст, воротар.
 Бруно Вентуріні (1945) — італійський (неаполітанський) співак.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок